Sveučilište u Craiovi (lat. Universitas Craiovensis, rum. Universitatea din Craiova)
CS Universitatea Craiova
FC U Craiova 1948